Denis Kudla (ur. 1992) – amerykański tenisista pochodzenia ukraińskiego
 Denis Kudla (ur. 1994) – niemiecki zapaśnik startujący w stylu klasycznym